Riwal Cycling Team var et dansk kontinentalcykelhold med base i Odense på Fyn. Det blev opløst i slutningen af 2022, da det fra 2023-sæsonen fusionerede med Leopard Pro Cycling fra Luxembourg, og sammen dannede de .

Historie 
Holdet blev grundlagt i 2009 med navnet Team Concordia Forsikring-Himmerland, med Concordia Forsikring som hovedsponsor. I 2010 skiftede holdet navn til Team Concordia Forsikring-Himmerland, efter at Himmerland Forsikring blev navnesponsor. Holdet skiftede før sæsonen 2013 igen navn, og kørte nu under Concordia Forsikring Riwal og endelig i 2015 til Riwal Platform Cycling Team, hvor sponsorgruppen var udvidet til at omfatte Platform A/S, Riwal og TOGT. I 2018 blev Riwal og CeramicSpeed holdets navnesponsorer. I 2019 rykkede holdet et niveau op til professionelt kontinentalhold og skiftede navn til Riwal Readynez Cycling Team. Den 22. august 2020 gik det danske filial af Securitas AB ind som navnesponsor for resten af sæsonen.

Sæsoner

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

2018

Sejre

2017

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 
 

Cykelhold fra Danmark
Etableret i 2009
Ophørt i 2022